Пётр Каховский: Каховский, Пётр Григорьевич (1797—1826) — декабрист, убийца генерала М. А. Милорадовича.
 Каховский, Пётр Демьянович (1769—1831) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.